Tewe peut désigner :
 les Tewe, une population du Mozambique
 le tewe, une langue bantoue